Termin NH ima više značenja.

 Nju Hempšir, američka država
 Nju Hejven, grad u Konektikatu